Bosznia-Hercegovina
Kamensko falu Olovo községben, a Zenica-Doboji kantonban

Bulgária
Kamensko falu Szungurlare községben Burgasz megyében

Horvátország
Kamensko falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében
Kamensko falu Trilj községben, Split-Dalmácia megyében
Kamensko falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Montenegró
Kamensko falu Nikšić községben